Riensberg steht für:

 Riensberg (Bremen), Stadtteil in Bremen
 Riensberg (Gemeinde Auerbach), Ortschaft der Gemeinde Auerbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Rhinsberg